JSU – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Maniitsoq (Groenlandia)
 JSU – Milicias Antifascistas Obreras y Campesinas (MAOC)